El término dandy puede hacer referencia a los siguientes artículos:

 James Edgar Dandy (1903-1976), un botánico británico (úsase también como abreviatura);
 dandi (o dandy), persona especialmente refinada en los modales y el vestir.